Георгий Кузьмич Плужников (6 мая 1926 — 16 октября 1993) — передовик советской чёрной металлургии, начальник участка доменного цеха Новотульского металлургического завода Министерства чёрной металлургии СССР, Тульская область, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1926 году в селе Булгаково, ныне Тамбовской области в русской крестьянской семье. 

Трудовую деятельность начал в 1943 году приступив к работе на Новотульском металлургическом заводе. Участвовал в восстановлении предприятия. 

С 1948 по 1960 годы работал газовщиком опытной доменной печи Новотульского металлургического завода. Под руководством академика Бардина отрабатывались технологии по использованию кислорода в металлургии. 

С 1960 по 1976 годы трудился начальником участка газового хозяйства доменного цеха Новотульского металлургического завода. Автор многих рационализаторских предложений. неоднократно представлялся к наградам и благодарностям. 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в металлургической промышленности Георгию Кузьмичу Плужникову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот. 

Избирался депутатом Тульского городского Совета девяти созывов. 

В 1976 году вышел на заслуженный отдых. 

В последние годы жизни проживал в Туле. Умер 16 октября 1993 года.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966) 
 орден Ленина (22.03.1966)
 Медаль "За трудовую доблесть" (28.05.1960)
 Медаль "За трудовое отличие" (24.01.1950)
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 
Депутаты Тульского городского совета
Металлурги СССР